Schlossschule (Schlossgymnasium) steht für

 Gymnasium am Kurfürstlichen Schloss, Mainz
 Gymnasium am Schloss, Saarbrücken 
 Gymnasium im Schloss (Wolfenbüttel)
 Gymnasium Schloß Neuhaus, Paderborn
 Gymnasium Schloss Wittgenstein, Bad Laasphe, Nordrhein-Westfalen 
 Hermann-Lietz-Schule Schloss Hohenwehrda, Haunetal, Hessen
 Landschulheim Schloss Buldern, Münsterland
 Landschulheim Schloss Heessen (internationales privates Tagesgymnasium und Internat), Hamm-Heessen
 Schloss Gaienhofen – Evangelische Internatsschule am Bodensee
 Schloss Hagerhof, Bad Honnef
 Schloß-Gymnasium Benrath, Düsseldorf
 Schloss-Schule Kirchberg, Jagst
 Schlossgymnasium Kirchheim unter Teck
 Schlossgymnasium Künzelsau
 Schule Schloss Salem